John Fritsche, (1966- ), joueur de hockey sur glace ;
 John Fritsche, (1991- ), joueur de hockey sur glace, fils du précédent